Министр иностранных дел Латвии — министерский пост в правительстве Латвийской Республики. Глава ведомства, которое участвует в формировании внешней политики Латвии, представляет интересы латвийских граждан за рубежом и защищает их права.

Министерство иностранных дел Латвии было образовано вскоре после провозглашения независимости. Нынешний министр иностранных дел — Эдгар Ринкевичс (с 25 октября 2011).

¹ исполняющий обязанности

См. также 
 Спекке, Арнольд — министр иностранных дел Латвии в эмиграции (май 1963 — 1972).

Примечания 

Государственное устройство Латвии
Внешняя политика Латвии

Латвия